«Саботаж» — фильм Альфреда Хичкока (1936).
 «Саботаж» — фильм с участием Марка Дакаскоса (1996).
 «Саботаж!» — фильм с участием Дэвида Суше и Стивена Фрая (2000).
 «Саботаж» — фильм Дэвида Эйера (2014).